Сентинел от  — «часовой»)
 Сентинел (транспортное средство)
 Сентинел (танк)

См. также 
 Sentinel
 Сентинел-Доум
 Охранник

en:sentinel